MBL – Muzeum Budownictwa Ludowego
 Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
 Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 MBL – skrót od MyBlogLog
 MBL – skrót od ang. Mannose/Mannan Binding Lectin lektyna wiążąca mannozę
 karbapenemazy